A Plano szó az alábbi települések nevében található:

 Amerikai Egyesült Államok
Plano, (mai hivatalos neve Sandborn), önálló közösség Kalifornia államban 
Plano, város Denton megyében, Texas államban
Plano, város Kendall megyében, Illinois államban
Plano önálló közösség Ashland községben, Morgan megyében, Indiana államban
Plano város Appanoose megyében, Iowa államban

 Horvátország
Plano falu Trogir községben, Split-Dalmácia megyében